Те́рек (устар. ) — древний гидроним, вероятно, тюркского происхождения (подробнее см. раздел «Название» в статье о реке Терек).

 Терек — река на Северном Кавказе.
 Терек — город в Терском районе Кабардино-Балкарии (Россия).
 Терек — село в Цумадинском районе Дагестана, в 2007 году включено в состав села Аркаскент.
 Терек — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края (Россия).
 Терек — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области (Казахстан), упразднено в 2009 г.
 Терек — село в Нарынской области Киргизии.
 Терек — село в Алайском районе Ошской области Киргизии.
 Терек — село в Кара-Кульджинском районе Ошской области Киргизии.
 Терек — иногда употребляемое название исчезнувшего русского города Терка/Терки (XVI—XVIII вв., Северный Кавказ).
 «Терек» — название футбольного клуба «Ахмат» из города Грозного в 1958—2017 годах.
 «Терек» — газета, издававшаяся в Владикавказе в 1882—1884 гг.
 «Терек» (позже «Красный Терек») — газета, выпускаемая в начале XX века (Северный Кавказ).
 «Терек» - газета, выпускавшаяся в Пятигорске с января 1922 года по 30 апреля 1930 года.
 Терек — специальное подразделение СОБР.
 «Терек» — вспомогательный крейсер 2-й Тихоокеанской эскадры.

См. также 
 Терек-2
 Кара-Терек
 Сулу-Терек
 Новый Терек
 Ново-Теречное
 Стро-Теречное
 Теречное
 Терекское
 Терское

Примечания